Михаи́л Васи́льевич Лузги́н (, Витебск, Витебская губерния, Российская империя — 28 сентября 1942, под Сталинградом, СССР) — русский и советский писатель, литературовед, журналист.

Биография 
Родился  в Витебске (тогда Витебская губерния, Российская империя, ныне Белоруссия) в семье чиновника. Окончил 7 классов гимназии, с 1918 года работал в газетах, в 1919 году призван в Красную армию, сначала служил рядовым красноармейцем, затем стал политруком в частях 5-й армии, после работал редактором в ряде газет и журналов («Армейский политработник», «Революция и война», «Красная присяга»), в том же году вступил в ВКП(б). С 1924 года работает политредактором в Высшем Военно-Редакционном Совете в Москве.

В 1926 году вступает в РАПП, с 1927 года — заместитель редактора журнала «Октябрь», в 1931 году устроился на работу ответственным секретарём Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. В 1936 году стал одним из редакторов книги «Болшевцы», одной из целей которой была популяризация наркома НКВД Генриха Ягоды. В сентябре 1936 года Ягода был снят с должности, в марте 1937 года арестован, в следующем году расстрелян. Экземпляры книги изъяли и уничтожили.

Участник Великой Отечественной войны, добровольцем отправился на фронт; в конце 1941 года назначен в редакцию газеты 43-й армии «Защитник Отечества», но через месяц, в декабре 1941 года, направлен военным корреспондентом газеты 64-й Армии «За Родину!». В 1942 году стал старшим политруком. Получив редакционное задание, описывал ход Сталинградской битвы и был убит 28 сентября 1942 года на командном пункте 64-й армии осколком снаряда. Могила находится на правом берегу Волги, в районе Бекетовки. По некоторым данным, позже останки перезахоронили в большой братской могиле на Мамаевом кургане.

Творчество 
Дебютировал в 1918 году, но первая серьёзная работа опубликована в журнале «Прожектор». Автор ряда рассказов о установлении советской власти в деревне («В лесах» (1925), «Будни товарища Елизарова» (1926) и др.), повестей о новых человеческих отношениях («Хуторяне» (1927) и др.), произведений для детей («Голуби» (1939) и др.), произведений о войне («Возвращение. Фронтовые записки» (1942), «Здешний ветер» (1950, опубл. посмертно)). Написал несколько статей по вопросам литературы и книгу «За боевой художественный очерк» (, 1931).

В деревне перед коллективизацией разворачивается классовая борьба: молодёжь — «сыновья» — борются за новый строй и уклад жизни, а старшее поколение — «отцы» — жёстко отстаивают старое, применяя любые методы — поджог (повесть «Хуторяне»), открытое убийство («Рассказ о простом»), убийство из-за угла (повесть «Граммофон»).

Среди недостатков творчества Лузгина отмечали фельетонность «манеры», однообразие языка, схематизм построения произведения.

Библиография 
Сборники рассказов:
 В лесах. М.: Госвоениздат, 1925.
 Будни товарища Елизарова. М.: Молодая гвардия, 1926.
 Расщелина, 1927.
 Рассказы о простом, 1928.
 Граммофон, 1930.
 Горький М., Горбунков К., Лузгин М. Болшевцы. Очерки по истории Болшевской имени Г.Г. Ягода трудкоммуны НКВД. М., 1936.

Примечания

Литература 
 
 Гулиа Г. Светлый образ / Литературная газета. 1952. 25 ноября.
 Чёрный О. Июль-октябрь / Москва. 1964. № 9.
 Советские детские писатели. Биобиблиографический словарь (1917—1957). М., 1961.
 Писатели современной эпохи. Т. I / ред. Б. П. Козьмина. М.: ГАХН, 1928.
 Владиславлев И. В. Литература великого десятилетия (1917—1927). Т. I. М. — Л.: Гиз, 1928.

Отзывы и рецензии:
 Красильников В. / Книгоноша. 1926. № 14.
 Беккер М. / Октябрь. 1926. VI (о «Буднях Елизарова»).
 Эльсберг Ж. / На литературном посту. 1927. № 21.
 Якубовский Г. / Октябрь. 1927. № 8 (о «Расщелине»).
 Беккер M. / На литературном посту. 1927. № 20 (о «Хуторянах»).

Ссылки 
 Некоторые работы на сайте РГБ

Погибшие в боях Великой Отечественной войны